The Tattoo – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Bison Motion Pictures
The Tattoo – documentario canadese del 2000 prodotto dalla Forest Films Ltd., White Lion Entertainment Ltd. 
The Tattoo – cortometraggio del 2015 diretto da Davis Alexander James e Noura Jost